Ово је списак градова у држави Сао Томе и Принципе.

Види још 
 Сао Томе и Принципе

Сао Томе и Принципе